Волл, іноді усталене як Уолл, () — англійське прізвище, яке перекладається як Стіна, а також англомовний топонім.

Прізвище 

 Джон Волл (*1990) — американський баскетболіст, захисник.
 Жозефіна Волл (*1947) — британська художниця.
 Кірстен Волл (*1975) — канадська керлінгістка.
 Ларі Волл (*1954) — американський програміст і письменник.
 Шарлотта Джонсон Вол (*1942 — 2021) — британська художниця.

Топонім

Волл — місто, штат Пенсільванія
 Волл — місто, штат Південна Дакота
 Волл Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі

Інше
 Уолл-стріт (також розповсюджена форма Волл-стріт; англ. Wall Street) — назва невеликої вузької вулиці в нижній частині Мангеттена в місті Нью-Йорк.
 Уолл-стріт джорнел (англ. The Wall Street Journal, WSJ) — щоденна газета, одне з найбільших і найвпливовіших американських видань.

Англійські прізвища